Longfellow steht für:

Orte in USA:
 Longfellow (Texas), Ort in Texas
 Longfellow (Minneapolis)
 Longfellow (Oakland)

Longfellow ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Mary Longfellow (1850–1928), US-amerikanische Philanthropin, Tochter von Henry Wadsworth Longfellow
 Henry Wadsworth Longfellow (1807–1882), US-amerikanischer Schriftsteller, Lyriker, Übersetzer und Dramatiker
 Stephen Longfellow (1775–1849), US-amerikanischer Politiker